

Anno 
 1863 – (MDCCCLXIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1863 a.C.

Matematica 
 1863 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1863 Antinous – asteroide near-Earth